Spitalul Clinic Filantropia se poate referi la:
 Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia — București
 Spitalul Clinic Municipal Filantropia — Craiova